

Astronomia 
 Jessica – cratere meteoritico di Titania.

Cinema e televisione 
 Jessica – film del 1962 diretto da Jean Negulesco.
 Jessica – personaggio della sitcom Camera Café.

Musica 
 Jessica – cantante sudcoreana, membro del gruppo musicale Girls' Generation.
 Jessica – singolo dei The Allman Brothers Band del 1973, dall'album Brothers and Sisters.
 Jessica – singolo dei Dir en grey del 2001, dall'album Kisou.

Onomastica 
 Jessica – nome proprio di persona femminile.

Altri progetti